Navnet Donausletten kan henvise til flere steder og artikler:
 Donausletten (Bulgarien)
 Den Rumænske slette omtales nogen gange som Donausletten.
 de dele af Store ungarske slette der ligger  i Slovakiet og Serbien omtales  som Donausletten
 Et område i det bayerske lavland kaldes også Donausletten.